Fußball ist seit den Olympischen Spielen 1908 eine offizielle olympische Disziplin. Es finden zwei olympische Fußballturniere statt, seit 1992 ein U-23-Turnier bei den Männern und seit 1996 ein unbeschränktes bei den Frauen.

Bei den Olympischen Spielen 1900 und 1904 sowie den Zwischenspielen 1906 in Athen fanden bereits Demonstrationswettbewerbe im Fußball statt. Dort traten jedoch noch Fußballvereine und teils gemischte Auswahlen gegeneinander an. Erst ab 1908 kam es zu Länderspielen. Die erste offizielle Begegnung der Geschichte gewann beim olympischen Fußballturnier 1908 die dänische Nationalmannschaft gegen eine französische B-Mannschaft. Dort wurde auch festgelegt, dass bezahlte Spieler (Profis) nicht teilnehmen dürfen.

Danach war nur einmal, bei Olympia 1932, Fußball nicht im olympischen Programm vertreten. Offiziell hatte das IOC Fußball wegen Amateurstatus-Streitigkeiten gestrichen. Anderen Quellen zufolge standen die Gastgeber der Spiele in Los Angeles Fußball ablehnend gegenüber. 1952 wurden erstmals Qualifikationsspiele eingeführt. Die Spiele, vor allem der ersten Runden, finden in der Regel nicht nur im eigentlichen Austragungsort der Sommerspiele, sondern auch in anderen Orten des Landes statt.

Seit den Spielen von Atlanta 1996 ist Frauenfußball olympische Disziplin, und es fand erstmals ein Frauenturnier mit seinerzeit acht Mannschaften statt.

Bedeutung und Spielerstatus 
Nachdem das olympische Fußballturnier bis 1928 quasi den Stellenwert einer Fußball-Weltmeisterschaft hatte, nahm dessen Bedeutung nach Einführung derselben 1930 und dem Aufkommen des Professionalismus vor allem in einigen Ländern Europas und Südamerikas in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts stark ab, da ausschließlich Amateure startberechtigt waren und die besten Spieler dieser Länder somit nicht mehr an den Turnieren teilnehmen durften. Bis 1980 waren offiziell nur Amateurspieler startberechtigt. Dazu zählten auch die sogenannten „Staatsamateure“ der Ostblock-Staaten, wodurch diese in der Regel mit ihren Nationalmannschaften antreten konnten, was zu großen Leistungsunterschieden gegenüber den Ländern mit Profifußball führte, die nur Amateure entsenden konnten. Aufgrund dessen stellten die Ostblockstaaten, die bei Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften zumeist wenig erfolgreich abschnitten, nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1988 allein achtmal den Olympiasieger.

1984 wollte das IOC erstmals auch Profispieler bei den Turnieren zulassen, nachdem das Turnier immer weiter an Bedeutung verloren hatte. So einigte man sich als Kompromiss mit der FIFA darauf, dass Nationalmannschaften aus der UEFA und der CONMEBOL nur Profis aufstellen durften, die bis dato noch an keiner Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hatten. Die Regeln von 1984 wurden auch für die Ausgabe von 1988 beibehalten, jedoch mit einem zusätzlichen Absatz: Diejenigen europäischen und südamerikanischen Fußballer, die zuvor weniger als 90 Minuten in einem einzigen Spiel der Weltmeisterschaft gespielt hatten, waren teilnahmeberechtigt. Diese Regel wurde 1992 durch eine Altersbeschränkung ersetzt, nach der nur noch Spieler, die nicht älter als 23 Jahre sind, egal ob Amateur oder Profi, teilnehmen dürfen. Das olympische Fußballturnier hat sich somit zu einem Höhepunkt für die Karriere junger Fußballspieler entwickelt. Seit 1996 darf jede Mannschaft jedoch um bis zu drei ältere Spieler ergänzt werden, so dass beispielsweise 2008 Argentinien und Brasilien mit Mannschaften antraten, die durch A-Nationalspieler (u. a. Ronaldinho, Riquelme) verstärkt waren und Spanien 2012 Spieler einsetzte, die zuvor die Europameisterschaft gewinnen konnten. Häufig sind dabei auch unter 23-Jährige im Einsatz, die durch ihr Talent schon seit längerem A-Nationalspieler geworden sind.

Die FIFA erkennt aus den vorgenannten Gründen grundsätzlich nur die Begegnungen bis zum Turnier der Spiele von Melbourne 1956 als offizielle A-Länderspiele an.

Siehe dazu auch: FIFA-Regelung zu Länderspielen

Im Gegensatz zu den Männern gibt es beim Frauenturnier keine Altersbeschränkung. Dort treten in der Regel die jeweiligen Nationalmannschaften an, wodurch das olympische Fußballturnier der Frauen einen weitaus größeren sportlichen Wert als bei den Männern, vergleichbar mit dem einer Frauen-Weltmeisterschaft, besitzt.

Übersicht der Wettbewerbe 
Die Fußballturniere von 1900 und 1904 werden vom IOC anerkannt – von der FIFA hingegen nicht (einschl. 1906) da es sich um Demonstrationswettbewerbe handelte und überwiegend nur Klubmannschaften teilgenommen hatten. Die "Zwischenspiele" 1906 werden auch vom IOC nicht anerkannt.

Olympisches Fußballturnier der Männer

Qualifikation 
In den ersten Jahren fanden keine Qualifikationen vor Beginn der Spiele statt. In einigen Quellen werden aber die Vor- oder ersten Runden, die am Ort der Spiele stattfanden als "Qualifikation" bezeichnet. Eine eigentliche Qualifikation mit Hin- und Rückspiel im eigenen Land wurde 1956 eingeführt, um die Zahl der gemeldeten Teilnehmer zu reduzieren. Aus Kosten- und politischen Gründen sagten dann aber mehrere Länder ab, so dass nur 11 Nationen in Melbourne an den Start gingen. Ab 1960 gab es dann kontinentale Qualifikationen, wobei Israel zunächst an der europäischen, von 1964 bis 1976 an den asiatischen, 1980 und 1984 wieder an den europäischen Qualifikationen und 1988 an der ozeanischen Qualifikation teilnahm. Seit 1992 nimmt Israel wieder an der europäischen Qualifikation teil. Nachdem die Volksrepublik China erstmals 1980 an der Qualifikation teilnahm (dann aber die Spiele boykottierte), musste die Republik China als “Chinesisches Taipeh” teilnehmen – zunächst 1984 und 1988 an der ozeanischen Qualifikation, seit 1992 wieder an der asiatischen Qualifikation.

Von 1964 bis 1984 war neben dem Gastgeber auch der Titelverteidiger automatisch qualifiziert.

Seit 1992 ist für die Qualifikation in Europa die U-21-Europameisterschaft maßgeblich, in Südamerika ist es seit 2008 die U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft. Auf den übrigen vier Kontinenten finden gesonderte Qualifikations-Wettbewerbe statt, wobei es teilweise interkontinentale Playoff-Spiele gibt, wie zuletzt zwischen dem Senegal und dem Oman. Eine Sonderrolle spielt zudem Großbritannien: Da an den europäischen Meisterschaften die vier britischen Nationalmannschaften teilnehmen, besteht keine Möglichkeit, dass sich Großbritannien für die Olympischen Spiele qualifizieren kann. Wenn z. B. England oder Schottland einen der Plätze belegte, der für die Teilnahme notwendig war, rückte die nächstbessere europäische Mannschaft nach. Dies war z. B. 1996 der Fall, als Schottland Vierter wurde, wodurch Portugal sich qualifizieren konnte. Erst 2012 konnte aufgrund der Gastgeberrolle wieder eine britische Mannschaft als Gastgeber an der Endrunde teilnehmen.

Die Turniere im Überblick 

* Die Demonstrationsturniere von 1900 und 1904 werden vom IOC, im Gegensatz zur FIFA, als offizielle Olympiaturniere betrachtet und entsprechend in deren Statistiken berücksichtigt. Obwohl in beiden Fällen keine Länderauswahlmannschaften oder Nationalmannschaften am Start waren, werden die Medaillen den Ländern der teilnehmenden Vereine bzw. Auswahlen zugeordnet.
** Finale gegen die Tschechoslowakei beim Stand von 2:0 abgebrochen, dafür Turnier um Platz 2, welches Spanien gewann.
*** Wiederholungsspiel um einen Sieger zu ermitteln, da das Elfmeterschießen erst 1976 weltweit eingeführt wurde.
**** Es wurden zwei Bronzemedaillen vergeben.

Medaillenspiegel 
nach 25 Turnieren seit 1908

* 1972 wurden zwei Bronzemedaillen vergeben, weil das Spiel um Platz 3 zwischen der DDR und der UdSSR 2:2 (2:1) nach Verlängerung ausgegangen und ein Elfmeterschießen damals noch nicht vorgesehen war.

** Die Bronzemedaille von 1964 wurde von der DDR-Auswahl errungen, die bei den Spielen in Tokio letztmals in einer gesamtdeutschen Olympiamannschaft mit der BRD unter der Bezeichnung Deutschland an den Olympischen Spielen teilnahm. Zuvor hatte sich die DDR in den Qualifikationsspielen gegen die DFB-Auswahl durchgesetzt.

Rekordspieler

Teilnahmen und Endrundenplatzierungen 
Aufgelistet sind hier alle bisher 87 Länder bzw. Mannschaften die mindestens einmal ein olympisches Endrundenturnier bestritten haben.

Varia

Fußballturniere an Gegenveranstaltungen zu den Olympischen Spielen 
1925 Arbeiterolympiade in Frankfurt: Final: Deutschland – Finnland 2:0
1928 Internationale Spartakiade in Moskau: Das Turnier war zugleich ein internationaler Wettbewerb und Endrunde der sowjetischen Meisterschaft. Final des internationalen Wettbewerbs: Ukraine – Uruguay 7:1. Final der sowjetischen Meisterschaft: Moskau – Ukraine 1:0.
1931 Internationale Spartakiade  in Berlin: Austragung polizeilich verboten. Einige Fußballspiele fanden im Verborgenen statt.
1931 Arbeiterolympiade in Wien: Final: Österreich – Deutschland 3:2
1932 Gegenolympiade in Chicago: Fußballspiele lokaler Mannschaften
1934 Internationaler Sportleraufmarsch gegen den Krieg in Paris: Sieger: Sowjetunion, Zweiter: Norwegen
1936 Volksolympiade in Barcelona: wegen Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs abgebrochen
1937 Arbeiterolympiade in Antwerpen: Final: Sowjetunion – Norwegen 2:0
1963 GANEFO in Jakarta: Final: Ägypten – Nordkorea 1:1 (Losentscheid für Ägypten)
1965 GANEFO in Pjöngjang: Sieger: Nordkorea, Zweiter: China
1966 GANEFO in Phnom Penh: Sieger: Nordkorea, Zweiter: China

Olympisches Fußballturnier der Frauen

Qualifikation 
Die Qualifikation der europäischen Vertreter erfolgt über die Platzierung bei der jeweils letzten Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die der südamerikanischen über die Platzierung bei der jeweils letzten Copa América der Frauen und die der Teams aus den anderen vier Fußball-Kontinenten über separate Qualifikationsturniere.

Die Turniere im Überblick

Medaillenspiegel 
nach 7 Turnieren

Rekordspielerinnen 

Anmerkung: Die mit "*" gekennzeichneten Torzahlen brachten der Spielerin den Titel der Torschützenkönigin

Teilnahmen und Endrundenplatzierungen 
Bei den sechs bislang ausgetragenen olympischen Endrundenturnieren gab es insgesamt 22 unterschiedliche Teilnehmer. Am um ein Jahr verschobenen Turnier der Spiele von 2020 nehmen drei weitere Mannschaften erstmals teil. Die nachfolgende Übersicht zeigt unter anderem, bei welcher Endrunde welches Land erstmals teilnahm. Brasilien, Schweden und die USA nahmen als einzige Mannschaften immer teil, wobei sich Schweden als einzige Mannschaft immer sportlich qualifizieren konnte. Brasilien und die USA waren einmal als Gastgeber automatisch qualifiziert, wären aber nach den Kriterien für die Teilnahme auch sportlich qualifiziert gewesen.

Varia

Siehe auch 
 Olympisches Fußballturnier der Frauen/Ewige Tabelle
 Olympisches Fußballturnier der Männer/Ewige Tabelle

Weblinks 
 FIFA: Olympisches Fußballturnier der Männer / Statistik-pdf.
 FIFA: Olympisches Fußballturnier der Frauen / Statistik-pdf.
 IFFHS: Olympische Fußballturniere Infos und Statistik
 rsssf.com: Football Tournament of the Olympic Games - Overview (Mit Details zu den Qualifikationen)

Einzelnachweise